Селища міського типу:
 Куйбишеве — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район

 Куйбишеве — колишня назва смт Більмак (Запорізька область, Більмацький район)
Села:
 Куйбишеве — колишня назва села Малоянисоль (Донецька область, Нікольський район)
 Куйбишеве — колишня назва села В'язівка (Запорізька область, Якимівський район)
 Куйбишеве — колишня назва села Покровське (Київська область, Броварський  район)
 Куйбишеве — колишня назва села Благодатне (Кіровоградська область, Бобринецький район)
 Куйбишеве — колишня назва села Калинівка (Миколаївська область, Снігурівський район)
 Куйбишеве — колишня назва села Вишневе (Полтавська область, Оржицький район)
 Куйбишеве — колишня назва села Покровське (Полтавська область, Шишацький район)
 Куйбишеве — колишня назва села Вітрове (Херсонська область, Бериславський район)
Селища:
 Куйбишеве — Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада

 Куйбишеве — колишня назва селища Зимівник (Херсонська область, Херсонська міська рада)

Див. також 
 Куйбишев

?